Dogma - crença estabelecida ou doutrina de uma religião
Ou ainda:
 Dogma (filme) - comédia lançada em 1999
 Dogma (banda) - banda brasileira de Rock Progressivo, formada em 1991
 Dogmas da Igreja Católica -  crenças do catolicismo
 Dogma (álbum) - da banda the GazettE

Desambiguação